Sint-Katelijnekerk (Brussel)
 Sint-Katelijnekerk (Mechelen)